Мелехи — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Мелехи — деревня в Ляховичском районе Брестской области
 Мелехи — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.

Россия 
 Мелехи — деревня в Островском районе Псковской области.

Украина 
 Мелехи — село в Чернухинском районе Полтавской области.